Erik Rasmussen peut désigner :

 Erik N. Rasmussen (1957-), météorologue américain spécialisé dans l'étude des orages violents ;
 Erik Rasmussen (1977-), joueur de hockey sur glace ;
 Erik Sandvad Rasmussen (1960-), footballeur danois et instructeur ;
 Erik Veje Rasmussen (1959-), joueur et actuel entraîneur danois de handball.